Die Sport 1 Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Juli 2014 in Scheveningen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Juli 2014 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Dino Marcan
 Wesley Koolhof
 Alexander Rumjanzew
 Marko Tepavac

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Den Haag